L'os de seiche est :
 Le nom familier du sépion, une structure interne dure présente chez les seiches.
 Os de seiche (Ossi di seppia), un recueil de poésie de Eugenio Montale paru en 1925.
 Ossi di Seppia, un album de jazz de Paolo Fresu avec Gianluigi Trovesi paru en 1991.